Kasteel Nieuwenhove (Brugge)
Kasteel Nieuwenhove (Sint-Pieters-Leeuw)